Дом актёра — различные значения:

 Дом актёра — памятник архитектуры, двухэтажный камерный дворец конца XIX века в Екатеринбурге
 Дом актёра — объект культурного наследия во Владикавказе.
 Дом актёра — сквот, существовавший в Ростове-на-Дону в конце 80-х годов XX века.
 Дом актёра (ЦДА) — актёрский клуб, место отдыха и неформального общения людей театра (Москва).
 Дом актёра им. К. С. Станиславского — театральная площадка в Санкт-Петербурге.
 Дом актёра имени А. М. Шарифзаде — актёрский клуб в Баку.